John Williams kan syfta på flera olika personer:

Inom musik 
 John Williams, amerikansk filmmusikkompositör
 John Williams (gitarrist), australisk-brittisk klassisk gitarrist

Inom sport 
 John Williams (ryttare), amerikansk fälttävlansryttare
 John Williams (bågskytt), amerikansk bågskytt
 John Williams (snookerdomare), walesisk snookerdomare

Inom politik 
 John Williams Walker, amerikansk politiker från Alabama, senator 1819-1822
 John Williams (senator), amerikansk politiker från Tennessee, senator 1815-1823
John C. Williams, amerikansk bankir, VD för Federal Reserve Bank of New York

Inom film 
John Williams (skådespelare), brittisk skådespelare

Inom religion 
 John Williams (ärkebiskop), engelsk ärkebiskop

Inom litteratur 
 John Edward Williams, amerikansk författare